Juckema (borg), verdwenen borg bij het Groningse Zeerijp
 Juckema (familie), Friese adellijke familie